Das BGL Luxembourg Open 2011 ist ein Tennis-Hallen-Hartplatzturnier für Frauen in Luxemburg. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 17. bis 23. Oktober 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Wiktoryja Asaranka und Monica Niculescu, das Asaranka in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová in zwei Sätzen gegen Lucie Hradecká und Jekaterina Makarowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Roeser